Nazwisko Gaupp może odnosić się do:
 Robert Gaupp (1870-1953), niemiecki neurolog i psychiatra
 Ernst Gaupp (1865-1916), niemiecki anatom
 Ernst Theodor Gaupp (1796-1859), niemiecki prawnik
 Natalie Gaupp (ur. 1967), amerykańska dramaturg
 Georg Friedrich Gaupp (1719-1798), niemiecki oficer w służbie brytyjskiej
 Georg von Gaupp-Berghausen (1918-1985), austriacki ekspert obrony
 Philipp Jakob Gaupp (1764-1852), niemiecki oficer
 Gustav Gaupp (1844–1918), niemiecki malarz